La route départementale 619, ou D 619, est située :
 dans les départements de Seine-et-Marne, de l'Aube, de la Haute-Marne et de la Haute-Saône, elle relie Mormant (A105) à Langres (A31) et Lure à Belfort, reprenant l'ancienne RN 19, déclassée en 2006 puis 2016 ;
 dans le département des Pyrénées-Orientales, elle relie Saint-Paul-de-Fenouillet à Prades, reprenant l'ancienne RN 619, déclassée en 1972.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Aube
 Routes de la Haute-Marne
 Routes de Seine-et-Marne
 Routes des Pyrénées-Orientales

619